Judica, tweede zondag voor Pasen (liturgische kalender van de buitengewone vorm van de Romeinse ritus)
Palmzondag, zondag voor Pasen (liturgische kalender van de gewone vorm van de Romeinse ritus)